Щитоноска пёстрая () — жук подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Распространение 
Ареал: с западной Палеарктики на восток до Монголии, за исключением Северной Африки.

Экология и местообитания 
Кормовые растения — астровые (Asteraceae): девясил (Inula), блошница дизентерийная (Pulicaria dysenterica), блошница обыкновенная (Pulicaria vulgaris) и крестовник Якова (Senecio jacobaea).

Вариетет 
 Cassida fastuosa var. delicatula Weise, 1893
 Cassida fastuosa var. nigrina Weise, 1893
 Cassida fastuosa var. variabilis

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych
 Щитоноска Pilemostoma fastuosa (Chrysomelidae: Cassidinae) - атлас листоедов России

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1783 году
Насекомые Евразии